Broxton – miasto w USA, w stanie Georgia, w hrabstwie Coffee
 Broxton – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Cheshire, w dystrykcie Cheshire West and Chester